I Campionati europei di lotta (FILA Wrestling European Championships) sono una competizione sportiva annuale organizzata dalla FILA. La prima edizione, riservata solo alla lotta greco-romana, si è svolta nel 1911. La lotta libera è stata introdotta nel 1929, mentre dal 1996 gareggiano anche le donne. A partire dal 2005 i campionati dei diversi stili di lotta si svolgono nella stessa sede.

Edizioni

Pre 1911

Post 1911

 FS : Lotta liber / GR : Greco-Romana / LF : Lotta femminile
 Fino al 2018 : 67 GR, 60 FS, 24 LF

Medagliere

Voci correlate
Federazione internazionale delle lotte associate